Якоб Фуггер ( в Аугсбурге —  в Аугсбурге) был германским мастером-ткачом, городским советником и торговцем, и является одним из основателей династии Фуггеров. позже он стал известен как Якоб Старший, чтобы его можно было отличить от его сына Якоба, который впоследствии взял на себя управление компанией отца и сделал её самым большим и богатейшим торговым домом Европы в те времена.

Жизнь 
Отец Якоба — Ганс Фуггер, пришел в свободный город Аугсбург из Грабена (Бавария) в качестве ткача в 1367 году. Благодаря тяжёлому и упорному труду и двум бракам, Ганс оставил в наследство после своей смерти в 1408 году большое состояние. Его жена Элизабет Гфаттераман () управляла бизнесом (со стороны ткачества и торговли текстилем) вплоть до своей смерти в 1436 году. В этих областях ей помогали сыновья Андреас и Якоб, который также был подмастерьем у ювелира. Совместно эти трое создали процветающий семейный бизнес, и за первые три десятилетия 15го века сделали значительное состояние.

После смерти своей матери Андреас взял управление семейным бизнесом вплоть до 1454 года, затем компанию разделили, и Якоб взял свою часть компании и стал самостоятельно управлять, и за 8 лет до своей смерти стал одним из 12 богатейших жителей Аугсбурга.

Семейная жизнь 
Якоб женился на  13 апреля 1441 года, дочери минцмейстера Франца Басингера. У них было одиннадцать детей, включая ,  и Якоба.

Генеалогическое древо

Примечания

Источники 
  Bayerische Staatsbibliothek Munchen: Die Fugger im Bild. Selbstdarstellung einer Familiendynastie der Renaissance. Exhibition catalogue. — Luzern: Quaternio Verlag, 2010. — ISBN 978-3-88008-003-4.
  Johannes Burkhardt. Das Ehrenbuch der Fugger. Facsimile, transcription and commentary. — 2 Bände. — Augsburg: Wißner Verlag, 2004. — ISBN 3-89639-445-2.
  Götz von Pölnitz. Die Fugger. — 6. Auflage. — Tübingen: Mohr & Siebeck, 1999. — ISBN 3-16-147013-3.
  Franz Herre. Die Fugger in ihrer Zeit. — 12. Auflage. — Augsburg: Wißner-Verlag, 2005. — ISBN 3-89639-490-8.

Якоб